

Patronyme 

 Adrien Louis de Bonnières (1735-1806), militaire et diplomate français ;
 Robert de Bonnières (1850-1905), poète, romancier, journaliste et critique littéraire français.

Toponyme 

 Bonnières, commune française de l’Oise ;
 Bonnières, commune française du Pas-de-Calais ;
 Bonnières-sur-Seine, commune française des Yvelines ;
 Gare de Bonnières, gare ferroviaire française des Yvelines.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France